Midlands est un terme désignant des « régions centrales » dans plusieurs pays : 

 les Midlands d'Angleterre ;
 les Midlans d'Écosse appelé aussi Central Belt ;
 les Midlands d'Irlande ;
 les Midlands de Tasmanie ;
 les Midlands du Zimbabwe.